Hugh Walker (akademik), britanski sveučilišni predavač
Hugh Walker (hokej na travi), škotski hokejaški reprezentativac i osvajač odličja na OI